Cet article contient la liste des réseaux de trolleybus en Russie.

Réseaux actuellement en exploitation 

La Russie est un pays qui possède un grand nombre de villes à exploiter des trolleybus tant en Russie européenne qu'en Asie du Nord.

Urbains

Régionaux

Réseaux disparus 
Ci-après la liste des réseaux urbains disparus avec le nom en russe entre parathèses:

 Arkhangelsk (Архангельский троллейбус) (1974-2008)
 Chakhty (Шахтинский троллейбус) (1975-2007)
 Grozny (Грозненский троллейбус) (1975-1994)
 Kamensk-Ouralski (Троллейбус Каменска-Уральского) (1956-2015)
 Katchkanar (Качканарский троллейбус) (1972-1985)
 Tcherniakhovsk (Инстербургский троллейбус) (1936-1945)
 Vladikavkaz (Владикавказский троллейбус) (1977-2010)

Galerie

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des bus à haut niveau de service
 Liste des trolleybus du monde
 Trolleybus

Trolleybus de Russie